Deresz ist der Familienname folgender Personen:

 Jolanta Szymanek-Deresz (1954–2010), polnische Politikerin, Juristin und Abgeordnete des Sejm
 Weronika Deresz (* 1985), polnische Ruderin